Кинурени́н — β-(ο-аминобензол)-α-аминопропионовая кислота, промежуточный продукт ферментативного распада триптофана и биосинтеза никотиновой кислоты в организме человека. Из триптофана в головном мозгу человека образуется «гормон счастья» серотонин, а в печени — «гормон несчастья» кинуренин.

Кинуренин является предшественником пигментов глаз насекомых — оммохромов.

Физические свойства 
Растворим в воде, этаноле и водном ацетоне; оптически активен. Легко экстрагируется бутанолом из слабокислого водного раствора.

Химические свойства 
Устойчив по отношению к кислотам и быстро разлагается при нагревании в слабощелочной среде с отщеплением NH3, CO2 и образованием ο-аминоацетофенона. На этой реакции основан один из методов количественного определения кинуренина.

При переаминировании кинуренина образуется соответствующая α-кетокислота, которая самопроизвольно циклизуется в кинуреновую кислоту.

Получение и синтез 
L-изомер кинуренина впервые был выделен в виде труднорастворимого сульфата из мочи кроликов, получавших инъекции триптофана.

Синтез кинуренина основан на окислении триптофана озоном.

Участие в метаболизме 

Кинуренин — промежуточный продукт обмена триптофана при его биологическом превращении в никотиновую кислоту.

При ферментативном окислении кинуренин превращается в 3-оксикинуренин. Кинуренин и 3-оксикинуренин расщепляются ферментом кинурениназой, содержащим пиридоксаль-5-фосфат, с образованием аланина и антраниловой (соответственно 3-оксиантраниловой) кислоты.

Путь биотрансформации L-триптофана с образованием «кинурениновых» метаболитов играет важнейшую роль в механизмах иммунорегуляции и «негативном» контроле иммунного воспаления.

У больных с хронической почечной недостаточностью происходит деградация триптофана, а увеличение вследствие этого уровня кинуренина приводит к его дальнейшему превращению в соединения с нейротоксичными свойствами. Катаболизм триптофана по кинурениновому пути доминирует и сопровождается увеличением концентрации его производных в крови и в периферийных тканях прямо пропорционально глубине почечного повреждения. Уровень кинуренина в плазме крови здорового человека составляет 1,6 мкМ и 2,7 мкМ, а в плазме гемодиализных больных, подвергающихся лечению, его концентрация возрастает в 10 раз. Поэтому обнаружение и количественное определение продуктов метаболизма триптофана (в первую очередь, кинуренина) является одной из важных проблем анализа биологических жидкостей.

Также, поскольку кинуренин является основным по количеству продуктом (90—95 %) метаболической деградации триптофана, то особый интерес вызывает поиск средств для купирования алкогольного абстинентного синдрома (похмелья), связанный с изучением возможной роли кинуренина в развитии этого состояния.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Ароматические карбоновые кислоты